El torneo Open Citta' Della Disfida 2016 es un torneo profesional de tenis. Pertenece al ATP Challenger Series 2016. Se disputó su 17ª edición sobre superficie tierra batida, en Barletta, Italia entre el 11 al el 17 de abril de 2016.

Jugadores participantes del cuadro de individuales 

 1 Se ha tomado en cuenta el ranking del 4 de abril de 2016.

Otros participantes
Los siguientes jugadores recibieron una invitación (wild card), por lo tanto ingresan directamente al cuadro principal (WC):
  Edoardo Eremin
  Federico Gaio
  Gianluca Mager
  Julien Benneteau

Los siguientes jugadores ingresan al cuadro principal tras disputar el cuadro clasificatorio (Q):
  Enrique López-Pérez
  Dimitar Kuzmanov
  Lorenzo Sonego
  Peter Torebko

Campeones

Individual Masculino 

  Elias Ymer derrotó en la final a  Adam Pavlásek, 7–5, 6–4

Dobles Masculino 
 
  Johan Brunström /  Andreas Siljeström derrotaron en la final a  Flavio Cipolla /  Rogério Dutra Silva, 0–6, 6–4, [10–8]

Challenger de Barletta 2016 (individual masculino)

Presentación previa 
Aljaž Bedene fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Elias Ymer derrotó en la final a Adam Pavlásek.

Cabezas de serie 

  Rogério Dutra Silva (Cuartos de final)
  Roberto Carballés Baena (Segunda ronda)
  Adam Pavlásek (Finalista)
  Gastão Elias (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Andrej Martin ''(Segunda ronda)
  Igor Sijsling ''(Primera ronda)
  Luca Vanni ''(Primera ronda)
 ' Elias Ymer (Campeón)

 Cuadro final 

 Cuadro inferior 

 Challenger de Barletta 2016 (dobles masculino) 

 Presentación previa 
Johan Brunström y Dick Norman eran ellos defensores del título, Dick Norman decidió no participar este año.

Johan Brunström y Andreas Siljeström ganaron el título tras derrotar en la final Flavio Cipolla y Rogério Dutra Silva.

 Cabeza de serie 

  Guillermo Durán /  Andrés Molteni (Primera ronda)
  Andrej Martin /  Hans Podlipnik ''(Primera ronda)

<ol start=3>
  Jonathan Marray /  Igor Zelenay ''(Primera ronda)
 ''' Johan Brunström /  Andreas Siljeström (Campeones)

Cuadro

Referencias 

 Cuadro de dobles
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Enlaces externos 

Challenger de Barletta 2016